Натуральне число 1948
 1948 рік до нашої ери
 1948 рік нашої ери